Архикафедральный собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии () — католический кафедральный собор в стиле виленского барокко, главный католический храм в Минске, Белоруссия. Кафедральный собор Минско-Могилёвской архиепархии. Памятник архитектуры, включён в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь (код 712Г000235). Храм был построен в 1700—1710 гг. как церковь при иезуитском монастыре, в связи с чем также известен как «костёл иезуитов». Адрес: площадь Свободы, д. 9.

Название 
Непосредственно в рамках системы канонического права Католической Церкви костёл назван в честь Пресвятого Имени Марии (), однако при регистрации религиозной общины как субъекта светского права Республики Беларусь, по причине определённых неточностей при переводе с латинского языка и заполнении документов, костёл и приход при нём были зарегистрированы как «Имени Пресвятой Девы Марии» (). Эти нюансы привели к одновременному использованию обоих вариантов названия, однако объектом религиозного культа прихода при костёле является именно Пресвятое Имя Богородицы, что влияет, в том числе, и на отмечание престольного праздника.

История 
История общества Иисуса в Минске начинается в середине XVII века, когда в город прибыли первые члены общества. В 1683 году было начато строительство монастыря, а 24 октября 1700 года был заложен каменный монастырский храм. Благодаря многочисленным пожертвованиям строительство шло быстро, в 1708 году был закончен интерьер, а 16 марта 1710 года виленский епископ Константин Казимир Бжостовский освятил иезуитский костёл во имя Иисуса, Марии и св. Барбары.

В последующие несколько десятилетий храм претерпел ряд перестроек. По бокам пресвитерия были пристроены две часовни, в 1732 году были завершены две башни главного фасада, придавшие храму современный облик.

В 1773 году под давлением светских властей европейских стран орден иезуитов был временно запрещён папой Климентом XIV, в связи с чем иезуитский храм Минска получил статус обычного приходского. В 1798 году был создан Минский диоцез, и храм изменил свой статус, став кафедральным собором, освящённым в честь имени Пресвятой Девы Марии. В 1800 и 1853—1854 годах в храме проходили реставрационные работы.

В 1951 году храм был закрыт, его две башни снесены, а центральный фасад значительно перестроен, в здании до начала 1990-х находился «Дом физкультурника». В 1993 году храм вернули Католической церкви, в 1997 году он был повторно освящён. В ходе реставрационных работ в 1990—2000-х годах был полностью восстановлен его первоначальный облик.

Архитектура 
Собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии — трёхнефная базилика без трансепта. Пространство поделено на нефы шестью колоннами, центральный неф заканчивается полукруглой апсидой по бокам которой расположены две капеллы — св. Троицы и св. Фелициана. Главный фасад в стиле виленского барокко обрамлён двумя башнями. Башни многоярусны, над уровнем центрального карниза возвышаются три яруса, башни увенчаны крестами. Над портиком главного фасада находится треугольный фронтон, над карнизом портика расположен балкон с балюстрадной оградой.

В интерьере особую ценность представляют фрески, которые были заштукатурены в советское время, ныне идёт их раскрытие и реставрация.

Примечания

Литература 
 А. М. Кулагін. Каталіцкія храмы Беларусі. — Мінск: 2008. — ISBN 978-985-11-0395-5

Ссылки 
 Сайт собора
 Собор Девы Марии на сайте Католической церкви Белоруссии
 Касцёл Імя Панны Марыі
 Архикафедральный костёл Пресвятой Девы Марии в Минске

Католические храмы Минска
Соборы Белоруссии
Виленское барокко
Минск
Храмы Богородицы в Белоруссии
Храмы, заложенные в 1700 году
Храмы, построенные в 1710 году
Здания и сооружения, построенные в XVIII веке в Белоруссии
1710-е годы в Белоруссии